Albert Wenk (1863-1934), peintre allemand,
 Alexandra Wenk (1995-), nageuse allemande, 
 Richard Wenk (1956-), réalisateur et scénariste américain.

Patronyme germanique